Hideout ("nascondiglio" in lingua inglese) può indicare:

Cinema 
 Hideout – film del 1949 diretto da Philip Ford

Fumetti 
 Hideout – fumetto di Masasumi Kakizaki del 2010

Geografia 
 Hideout – comune della contea di Wasatch, nello Utah (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Hideout – romanzo di Gordon Korman del 2013

Musica 
 Hideout Festival – festival musicale tenuto a Zrce, in Croazia
 Hideout – album dei Film School del 2006

Pagine correlate 
The Hideout